Суперкубок Туреччини з футболу 2019 — 46-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2019 року між чемпіоном і володарем кубка Туреччини «Галатасараєм» та фіналістом кубка Туреччини «Акхісар Беледієспор».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  

2019
Туреччина
Серпень 2019
2019 у турецькому спорті